O Colégio da Imaculada Conceição é um colégio tradicional católico de formação humanista-cristã-vicentina, localizada no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Sua igreja em estilo gótico foi erguida em 1852, mas a escola só foi inaugurada em 1854. Foi o primeiro colégio apenas para meninas do Rio de Janeiro.

Escolas católicas do Brasil
Escolas particulares do estado do Rio de Janeiro
Instituições de educação infantil do estado do Rio de Janeiro
Instituições de ensino fundamental do Rio de Janeiro
Instituições de ensino da cidade do Rio de Janeiro